Основна стаття: Вімблдонський турнір 2013

Чемпіонкою Вімблдонського турніру 2012 року була Серена Вільямс, США. Цього року вона поступилася в четвертому колі Сабіне Лісіцкі з Німеччини.

Україну в основній сітці турніру представляють Леся Цуренко та Еліна Світоліна. Еліна поступилася в першому колі Маріон Бартолі з Франції. Леся програла в другому колі Еві Бірнеровій із Чехії.

Цьогорічною чемпіонкою, не програвши жодного сету, стала французка Маріон Бартолі. У фіналі вона здолала Сабіне Лісіцкі з Німеччини.

Сіяні гравці 

  Серена Вільямс (четверте коло)
  Вікторія Азаренко (друге коло, знялася через траму)
  Марія Шарапова (друге коло)
  Агнешка Радванська (півфінал)
  Сара Еррані (перше коло)
  Лі На (чвертьфінал)
  Анджелік Кербер (третє коло)
  Петра Квітова (чвертьфінал)
  Каролін Возняцкі (друге коло)
  Марія Кириленко (перше коло)
  Роберта Вінчі (четверте коло)
  Ана Іванович (друге коло)
  Надія Петрова (перше коло)
  Саманта Стосур (третє коло)
  Маріон Бартолі (чемпіонка)
  Єлена Янкович ''(друге коло)

<li> Слоун Стівенс (чвертьфінал)
<li> Домініка Цибулькова (третє коло)
<li> Карла Суарес Наварро (четверте коло)
<li> Кірстен Фліпкенс (півфінал)
<li> Анастасія Павлюченкова (перше коло)
<li> Сорана Кирстя (друге коло)
<li> Сабіне Лісіцкі  (фінал)
<li> Пен Шуай (друге коло)
<li> Катерина Макарова (третє коло)
<li> Варвара Лепченко (перше коло)
<li> Луціє Шафарова (друге коло)
<li> Таміра Пашек (перше коло)
<li> Алізе Корне (третє коло)
<li> Мона Бартель (третє коло)
<li> Роміна Опранді ''(перше коло, травма зап'ястя)
<li>' Клара Закопалова (третє коло)

 Сітка 

 Фінальна частина 

 Верхня частина 
 Секція 1 
{{Теніс16 3
| RD1= 1 коло
| RD2= 2 коло
| RD3= 3 коло
| RD4= 4 коло

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= С Вільямс
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= М Мінелла
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= К Гарсія
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Чжен Цзє 
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= К Дате-Крум
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= К Віттгефт
| RD1-score06-1=0
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= А Каданцу 
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=7
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=28
| RD1-team08= Т Пашек 
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=5
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=23
| RD1-team09= С Лісіцкі 
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Ф Ск'явоне 
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= О Весніна 
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= А Главачкова
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= О Пучкова
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= А Рус
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=LL
| RD1-team15= АК Шмедлова
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=14
| RD1-team16= С Стосур
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= С Вільямс 
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= К Гарсія
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= К Дате-Крум
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=
| RD2-team04= А Каданцу 
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=5
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=23
| RD2-team05= С Лісіцкі 
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= О Весніна 
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= О Пучкова
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=14
| RD2-team08= С Стосур
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= С Вільямс 
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= К Дате-Крум
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=0
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=23
| RD3-team03= С Лісіцкі 
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04=14
| RD3-team04= С Стосур
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3=1

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= С Вільямс  
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=4
| RD4-seed02=23
| RD4-team02= С Лісіцкі 
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=1
| RD4-score02-3=6
}}

Секція 2

Секція 7 
{{Теніс16 3
| RD1= 1 коло
| RD2= 2 коло
| RD3= 3 коло
| RD4= 4 коло

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= П Квітова
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=5
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=
| RD1-team02= К Вандевей
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=7
| RD1-score02-3=4

| RD1-seed03=
| RD1-team03= К Бертенс 
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Я Шведова
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Г Мугуруза
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= Е Кеотавонг
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=0
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Ю Ларссон
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=25
| RD1-team08= К Макарова
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=19
| RD1-team09= К Суарес
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= С Арвідссон
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= М Лучич-Бароні
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Е Бушар
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=77
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Г Воскобоєва
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=65
| RD1-score14-3=4

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= В Раззано
| RD1-score15-1=61
| RD1-score15-2=0
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=12
| RD1-team16= А Іванович
| RD1-score16-1=77
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=8
| RD2-team01= П Квітова
| RD2-score01-1=w/o
| RD2-score01-2=
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Я Шведова
| RD2-score02-1=
| RD2-score02-2=
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Г Мугуруза
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=77
| RD2-score03-3=4
| RD2-seed04=25
| RD2-team04= К Макарова
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=63
| RD2-score04-3='''6

| RD2-seed05=19
| RD2-team05=

Секція 8

Виноски 

Вімблдонський турнір
2013 у тенісі